FIFA 19 — 26-я футбольная игра из серии игр FIFA, разработанная для платформ Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Игра выпущена компанией Electronic Arts 28 сентября 2018. Лицом игры является футболист туринского «Ювентуса» (на момент выхода игры) Криштиану Роналду.

Игровой процесс 
Сеттинг FIFA 19 тесно связан с UEFA Champions League по оформлению, озвучиванию и актерскому составу. В игре имеется режим UEFA Champions League, во время которого игрок может пройти от групповой стадии турнира до финала. Предусмотрена интеграция с режимами быстрого матча и карьеры.

В игре предлагается ряд приемов первого касания: скрытые обманные движения, подкидывания мяча для удара с лета и другие. Разработана новая тактическая система, где можно реализовывать несколько тактических схем и вносить в них изменения во время игры. Разработчики заявляют об улучшенном интеллекте партнеров по команде.

Сборные 
Всего в FIFA 19 присутствует 49 национальных сборных, из них 30 полностью лицензированные, ещё 18 сборных частично лицензированные — у них реальные составы и игроки, но нелицензированные формы и эмблемы. У сборной Бразилии наоборот — лицензированная форма, но нелицензированная лига. По сравнению с FIFA 18 в игру была включена сборная Эквадора, но была исключена сборная Китая. Впервые с лицензированным стадионом Лужники будет представлена Сборная России. По сравнению с FIFA 18, из игры была исключена женская сборная Китая. Таким образом в FIFA 19 представлено 14 национальных женских сборных.

Лиги и команды 
В игру включены полностью лицензированные чемпионаты Италии и Китая по футболу. Исключена Российская Премьер-лига, остались лишь три клуба: Спартак, Локомотив, ЦСКА. Украинская Премьер-лига теперь представлена двумя клубами, в отличие от предыдущей версии, где был только Шахтер, разработчики добавили Динамо. Также в FIFA 19 обновилась испанская Примера — добавлено множество стадионов, изображений игроков, а также оформление трансляций.

Впервые, в FIFA 19 появились лицензированные UEFA Champions League, UEFA Europa League и UEFA Super Cup.

Примечания

Ссылки 
 easports.com/ru/fifa

Компьютерные игры 2018 года
Симуляторы футбола
FIFA (серия игр)
Игры на движке Frostbite